Lista över världens högst rankade manliga golfspelare. 

I och med 2018-03-05.
  
Golfens världsranking, herrar

Källor

 
Golfspelare